Safranski ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Safranski (1918–1974), US-amerikanischer Jazzbassist
 Kurt Szafranski (auch: Safranski; 1890–1964), deutsch-amerikanischer Zeichner und Redakteur
 Rüdiger Safranski (* 1945), deutscher Philosoph und Schriftsteller

Siehe auch:
 Szafranski